Нитра може да се отнася за:

 Нитра, град в Западна Словакия
 Нитра (река), река в Словакия
 Нитрански край, административна област в Словакия
 Нитра (окръг), административна област в Словакия